Алексе́й Ива́нович Щербако́в:
 Щербаков, Алексей Иванович (1840—1912) — купец I гильдии, чиновник, коллежский советник, потомственный почётный гражданин.
 Щербаков, Алексей Иванович (1858—1944) — российский врач-терапевт, профессор.
 Щербаков, Алексей Иванович  (1909—1986) — советский военачальник, генерал-майор авиации.